Братолюбівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Братолюбівська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Братолюбівська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район